Algrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Algrunden, Houtskär, Åboland, 
 Algrunden, Korpo, Åboland, 
 Algrunden, Nagu, Åboland, 
 Algrunden, Kimitoön, Åboland, 
 Algrunden (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Algrunden (vid Busö, Raseborg), Nyland,

Se även
Algrund
Algrundet
Alagrundet
Alagrunden
Allgrundet
Alakrunni

Robotskapade Finlandförgreningar